

Patronyme 

famille
 Famille Carpentier (de Changy)

personnalités
 Alain Carpentier (né en 1933), chirurgien français ;
 Alejo Carpentier (1904-1980), écrivain cubain ;
 Alexandra Carpentier (née en 1987), mathématicienne française ;
 Antoine François Carpentier (1739-1817), homme politique français ;
 Antoine Carpentier (né en 1975), skipper français ;
 André Carpentier (né en 1947), nouvelliste et romancier québécois ;
 Benjamin Carpentier (né en 1978), joueur de hockey canadien ;
 Caroline Carpentier (née en 1958), nageuse française ;
 Charles-Alexis Carpentier (1879-1929), chansonnier et auteur dramatique français ;
 Christophe Carpentier (né en 1968), écrivain français ;
 Daniel Carpentier (1927-2004), footballeur français ;
 Édouard Carpentier (1926-2010), catcheur français ;
 Émile Désiré Constant Carpentier-Bissé (1846-1899), homme politique belge;
 Émilie Carpentier, réalisatrice et scénariste de fiction, française ;
 Évariste Carpentier (1845-1922), peintre belge ;
 François Carpentier, (1910-1970), architecte français ;
 François-Charles Carpentier (1904-1988), militant anarchiste français ;
 Gilbert Carpentier, (1920-2000), producteur de télévision français ;
 Gilbert Carpentier (1942-1976), spéléologue français ;
 Gilles Carpentier (né en 1950), écrivain et éditeur français ;
 Georges Carpentier (1877-1929), comédien de la Compagnie Pitoëff ;
 Georges Carpentier (1894-1975), boxeur français ;
 Georges Carpentier (1924-1996), homme politique français ;
 George de Carpentier [Joris Karpentier] (actif vers 1600-1630), maître écrivain flamand ;
 Hubert Carpentier (1937-1997), enseignant et homme politique français ;
 Hugo Carpentier (né en 1988), joueur de hockey sur glace canadien ;
  ;
 Jean-Baptiste Carpentier (1726-1808), sculpteur français ;
 Jean-Baptiste Carpentier (né en 1947), universitaire français ;
 Jean-Claude Carpentier (1942-2006), homme politique belge ;
 Jean-François Carpentier (né en 1967), chimiste français ;
 Jean-Louis Carpentier (né en 1947), chercheur en médecine belge ;
 Jean-Noël Carpentier (né en 1969), homme politique français.
 Jules Carpentier (1851-1921), ingénieur français ;
 Louis-Michel Carpentier (né en 1944), dessinateur de bande dessinée belge ;
 Manuel Carpentier (né en 1959), joueur français de rugby à XV ;
  ;
 Madeleine Carpentier (1865-1949), artiste-peintre française ;
 Marguerite Jeanne Carpentier (1886-1965), artiste-peintre et sculptrice française ;
 Marie-Paule Carpentier (1876-1915), peintre française.
 Maritie Carpentier, (1921-2002), productrice française de télévision ;
 Maritie et Gilbert Carpentier, producteurs de télévision français ;
 Maurice Carpentier (1921-2011), coureur cycliste français ;
 Michel-Henri Carpentier (né en 1931), ingénieur et scientifique français ;
 Nicolas Carpentier (né en 1976), comédien français ;
 Nicolas-Joseph Carpentier (1620-1671), abbé et lexicographe flamand ;
 Patrice Carpentier (né en 1950), navigateur français ;
 Patrick Carpentier (né en 1971), pilote de course québécois ;
 Paul Carpentier (1787-1877), peintre français ;
 Pierre Carpentier (1697–1767), bénédictin et écrivain français ;
 Pierre Jacques François Carpentier (1759-1843), homme politique français ;
 Pierre Carpentier (1913-1943), prêtre et promoteur du scoutisme ;
 Prudent Carpentier (1992-2019), homme politique québécois ;
Roger Carpentier (1921-1959), aviateur français ;  
 Sylviane Carpentier (1934-2017), Miss France 1953,  dauphine de Miss Europe 1953 ;
 X. Carpentier (), littérateur français ;
 Yohann Carpentier (né en 1985), joueur de rugby à XV français.

Autre 
 Carpentier River, ancien nom d'un cours d'eau en Australie

Patronyme normand
Patronyme picard